Cadevall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joan Cadevall i Diars
 Juan Cadevall y Díars